Glotter ist

 der Name eines Flusses, siehe Glotter

Glotter ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Glotter († vor 1542), Humanist und reformierter Theologe

Siehe auch:
 Klotter